Лига Ирландии 1949/1950 () — 29-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Драмкондра» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1949/1950
Ирландия
Ирландия
1949 год в Ирландии
1950 год в Ирландии